Osoby noszące nazwisko Kumar
 Ajith Kumar (ur. 1971) – indyjski aktor
 Akhil Kumar (ur. 1981) – indyjski bokser
 Akshay Kumar (ur. 1967) – indyjski aktor
 Amir Kumar (1923–1980) – indyjski hokeista na trawie
 Amit Kumar (ur. 1989) – indyjski zapaśnik
 Amit Kumar (ur. 1993) – indyjski zapaśnik
 Anant Kumar (ur. 1969) – niemiecki pisarz pochodzenia indyjskiego
 Anil Kumar (ur. 1971) – indyjski zapaśnik
 Anil Kumar (ur. 1979) – indyjski zapaśnik
 Anil Kumar (ur. 1985) – indyjski zapaśnik
 Anil Kumar (ur. 1988) – indyjski zapaśnik
 Anuj Kumar (ur. 1980) – indyjski zapaśnik
 Arun Kumar (ur. 1991) – indyjski zapaśnik
 Ashok Kumar (ur. 1950) – indyjski hokeista na trawie
 Ashok Kumar (ur. 1959) – indyjski zapaśnik
 Ashok Kumar (ur. 1981) – indyjski zapaśnik
 Bajrang Kumar (ur. 1994) – indyjski zapaśnik
 Dilip Kumar (1922–2021) – indyjski aktor
 Dinesh Kumar (ur. 1988) – indyjski bokser
 Dinesh Kumar (ur. 1995) – indyjski zapaśnik
 Hemanta Kumar (1920–1989) – indyjski piosenkarz
 Indra Kumar – indyjski reżyser
 Jitender Kumar (ur. 1988) – indyjski bokser
 Joginder Kumar (ur. 1980) – indyjski zapaśnik
 Krishan Kumar (ur. 1982) – indyjski zapaśnik
 Manoj Kumar (ur. 1985) – indyjski zapaśnik
 Mukesh Kumar (ur. 1973) – indyjski zapaśnik
 Naresh Kumar – indyjski zapaśnik
 Naresh Kumar – indyjski zapaśnik
 Naveen Kumar (ur. 1989) – indyjski zapaśnik
 Pawan Kumar (ur. 1993) – indyjski zapaśnik
 Ramesh Kumar (ur. 1981) – indyjski zapaśnik
 Rajender Kumar (ur. 1985) – indyjski zapaśnik
 Rajesh Kumar (ur. 1969) – indyjski zapaśnik
 Ravi Kumar (ur. 1997) – indyjski zapaśnik
 Rohit Kumar (ur. 1994) – indyjski lekkoatleta, oszczepnik
 Salesh Kumar (ur. 1981) – fidżyjski piłkarz
 Sandeep Kumar (ur. 1983) – australijski zapaśnik pochodzenia indyjskiego
 Sanjay Kumar (ur. 1967) – indyjski zapaśnik
 Sanjay Kumar (ur. 1983) – indyjski zapaśnik
 Satish Kumar (ur. 1936) – indyjski działacz społeczny
 Sudesh Kumar (ur. 1950) – indyjski zapaśnik
 Sumit Kumar (ur. 1993) – indyjski zapaśnik
 Sunil Kumar (ur. 1999) – indyjski zapaśnik
 Sushil Kumar (ur. 1983) – indyjski zapaśnik
 Vijay Kumar (ur. 1985) – indyjski strzelec sportowy
 Vikas Kumar (ur. 2001) – indyjski zapaśnik
 Vinod Kumar (ur. 1965) – indyjski zapaśnik
 Vinod Kumar (ur. 1984) – indyjski, a od 2015 roku australijski zapaśnik